Ковалёв () — русская фамилия, образованная от слова «коваль» — кузнец. В Списке общерусских фамилий занимает 31-е место. Известные носители:

А 
 
 
 
 
 Ковалёв, Антон (род. 1992) — аргентинский шахматист.
 Ковалёв, Антон Владимирович (род. 2000) — белорусский футболист, полузащитник.

Б 
 Ковалёв, Борис (род. 1942) — советский футболист.
 Ковалёв, Борис Николаевич (род. 1965) — российский историк.

В 
 
 
 
 Ковалёв, Венедикт Ефимович (1915—1941) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 
 Ковалёв, Вячеслав Анукович (род. 1967) — музыкант, автор и исполнитель собственных песен.

Г 
 
 Ковалёв, Генрих Андреевич (1933—2016) — советский и российский хоровой дирижёр.
 
 Ковалёв, Герман Васильевич (1894—1952) — заместитель Народного комиссара путей сообщения, вице-генерал-директор 2-го ранга, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Ковалёв, Давид Михайлович (1898—1938) — советский военный деятель, комбриг.
 Ковалёв, Даниил Игоревич (род. 2001) — белорусский футболист.
 Ковалёв, Демьян Григорьевич (1894—1947) — деятель ГПУ/НКВД СССР.

Е 
 
 Ковалёв, Ефим Никифорович (1902—1993) — врач и организатор здравоохранения.

И 
 
 Ковалёв, Игнат Николаевич (род. 1976) — российский гребец-каноист.

К

Л 
 Ковалёв, Лев Борисович (1894—1937) — украинский государственный и политический деятель.
 Ковалёв, Леонид Илларионович (1944—2019) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.

М 
 
 Ковалёв, Мариан Викторович (более известен под фамилией Коваль; 1907—1971) — советский композитор.

Н

О

П

Р 
 Ковалёв, Родион Васильевич (1915—1971) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

С 
 
 Ковалёв, Станислав Александрович (род. 1991) — российский фигурист.
 Ковалёв, Степан Маркович (1920—1944) — Герой Советского Союза.

Т 
 Ковалёв, Тарас Евдокимович (1900—1979) — советский военачальник, полковник.

Ф 
 Ковалёв, Феликс Николаевич (1927—2014) — советский, российский юрист и дипломат.
 Ковалёв, Федот Иванович (1907—1969) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 
 Ковалёв, Филипп Иванович (1916—1944) — герой Советского Союза, партизан-подрывник.

Ю



Населённые пункты 
 Ковалёв — посёлок в Добрушском районе Гомельской области Белоруссии.
 Ковалев — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Ковалев — хутор в Красногвардейском районе Белгородской области.

См. также

Примечания